Interlíngua — língua artificial criada em 1951 como língua internacional auxiliar
Latino sine flexione — língua artificial criada em 1903 como língua internacional auxiliar, também chamada interlíngua
Interlíngua (aprendizado) — estágio no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira
Interlíngua (tradução automática) — procedimento utilizado em tradução automática
Língua mista — uma língua formada pela confluência de duas ou mais outras